Израиль Исаакович Цизин (Цизин Исруэль Ицкович; р. 1917) — российский кинематографист, редактор.

Биография 
Работал с Михаилом Роммом, редактор большинства его кинокартин, снятых на Мосфильме, Элемом Климовым и другими. Одна из самых известных работ — фильм «Обыкновенный фашизм».

Награждён орденом Почёта (1996)

Фильмография 

 1965 — Обыкновенный фашизм
 1970 — Спорт, спорт, спорт (фильм)
 1981 — Ответный ход
 1983 — Тайна «Чёрных дроздов»

Примечания

Ссылки 
 http://scepsis.ru/library/id_1174.html
 https://web.archive.org/web/20090509094030/http://www.kinoart.ru/magazine/12-2003/publications0312/vengrovsly0312
 https://web.archive.org/web/20090215160128/http://xxl3.ru/ella3.htm
 http://thirdeye.ru/publ/3-1-0-19
 http://www.film.ru/article.asp?ID=2269
 http://www.unikino.ru/upload/iblock/e0b/sk-88.pdf

Персоналии по алфавиту
Кинематографисты СССР
Персоналии:Мосфильм
Кавалеры ордена Почёта